

Cinema
Cass – film del 2008 diretto da Jon S. Baird
Cass – personaggio minore di Guerre stellari

Letteratura
Cass – romanzo del 2002 scritto da Cass Pennant

Onomastica
Cass – nome proprio di persona inglese maschile e femminile